Arma de infantería puede referirse a:
 La infantería, una de las «armas» en que se divide de forma clásica el ejército de tierra; siendo las otras dos el arma de caballería y el arma de artillería.
 El Arma de Infantería del Ejército Argentino.
 Las «armas» que constituyen el equipamiento militar de los soldados de infantería, especialmente las armas ligeras.